

Івангород — село, Запорізька область, Запорізький район
 Івангород — село, Кіровоградська область, Олександрівський район
 Івангород — село, Черкаська область, Христинівський район
 Івангород — село Чернігівська область, Ічнянський район

Івангород — місто обласного підпорядкування в Ленінградській області
 Івангород — присілок, Давлекановський район, Башкортостан

Див. також 
 Іван-город
 Іван-Город